Ли́нгнер () — немецкая фамилия:
 Лингнер, Карл Август (1861—1916) — немецкий предприниматель
 Лингнер, Макс (1888—1959) — немецкий художник
 Лингнер, Отто Теодор Густав (1856—1917) — немецкий художник